Панамериканский чемпионат по борьбе —  чемпионат по вольной и греко-римской борьбе для спортсменов американских стран. Проводится среди взрослых спортсменов с 1977 года. Изначально спортсмены состязались соревнованиях по вольной и греко-римской борьбе, а также борьбе самбо, с 1997 года проходят также состязания по вольной борьбе среди женщин. Соревнования среди юниоров проводятся с 1976 года.

Турниры

Ссылки 
 Wrestling Database